Slapy può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Slapy, comune del distretto di Praha-západ, in Boemia Centrale
Slapy, comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale